Lee Sang-yoon puede hacer referencia a:

 Lee Sang-yoon, actor surcoreano nacido en 1981;
 Lee Sang-yoon, exfutbolista y entrenador surcoreano nacido en 1969, participante en las Copas Mundiales de Fútbol de 1990 y 1998.